Cosmognathia är ett släkte av käkmaskar. Cosmognathia ingår i familjen Pterognathiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Cosmognathia